Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1982 was de 9e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Twaalf landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 augustus tot en met 5 september 1982 in Guatemala werd gespeeld. Honduras werd voor de eerste keer winnaar, in de finale werd met 1–0 van de Verenigde Staten gewonnen. Costa Rica werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1983. Honduras zou als winnaar gekwalificeerd zijn, maar omdat werden gediskwalificeerd ging de Verenigde Staten naar dat toernooi. Mexico is gastland van het WK, dus die nemen ook deel.

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede ronde

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Costa Rica is gekwalificeerd voor de intercontinentale kwalificatieronde

Finale

Voetbal in Guatemala
Voetbal in 1982
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Guatemala